Beleg van Rome (537-538), het Eerste Beleg van Rome in de Gotische Oorlog
 Plundering van Rome (546), na het Tweede Beleg van Rome in de Gotische Oorlog
 Beleg van Rome (549-550), het Derde Beleg van Rome in de Gotische Oorlog